Beimler steht für:

 Hans-Beimler-Bataillon, eine Einheit der Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg
 Hans-Beimler-Medaille, eine staatliche Auszeichnung der Deutschen Demokratischen Republik
 Lokomotivbau Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“ Hennigsdorf, Schienenfahrzeughersteller in der DDR

Beimler ist der Familienname folgender Personen: